The Day steht für:
 The Day (1914), australischer Film von Alfred Rolfe 
 The Day – Fight. Or Die., kanadischer Film von Douglas Aarniokoski (2011)
 The Day (Album), Musikalbum von Babyface (Musiker) (1996)
 The Day (New London), eine in New London, Connecticut, erscheinende Zeitung